Кисловский — фамилия; имеет женскую форму Кисловская.
 Кисловский, Григорий Матвеевич (1692—1756) — президент Камер-коллегии, тайный советник, главный начальник Межевой канцелярии.
 
 Кисловский, Лев Дмитриевич (1821—1882) — полковник Генерального штаба, участник Венгерской кампании 1849 года.

См. также 
 Кисловский переулок
 Кисловка